Renault Laguna III (type T) er den tredje og sidste modelgeneration af Renaults store mellemklassebil, Laguna.

Modelhistorie 
I oktober 2007 kom den tredje modelgeneration af Laguna på markedet. Modellen var udviklet i samarbejde med Nissan, og delte derved mange komponenter med Nissan Altima.

Udover combi coupé'en og den i marts 2008 introducerede stationcar Grandtour fandtes der også en coupé, som kom på markedet i november 2008 − den første siden den i 1985 udgåede Fuego. Prismæssigt ligger Laguna Coupé nær Alfa Romeo Brera og Peugeot Coupé 407. Karrosseriet på Coupé er kortere (-52 mm) og fladere (-40 mm) end combi coupé.

Modellen kunne fås med en nyudviklet 3,0-liters V6-dieselmotor med 173 kW (235 hk), som supplerede de allerede i Laguna II Phase 2 benyttede 2,0 dCi-motorer. Derved havde alle dieselmotorer, på nær 1,5 dCi, partikelfilter som standardudstyr. Benzinmotorprogrammet omfattede den fra Nissan 350Z kendte 3,5-liters V6-motor med 175 kW/238 hk, som også blev benyttet i Espace og Vel Satis. Derudover var der nye 2,0-litersmotorer med turbolader og direkte indsprøjtning, samt en 2,0-liters sugemotor med 103 kW (140 hk). Basismodellen kørte med en 1,6-liters benzinmotor med 81 kW (110 hk). V6-motorerne kunne kun fås til Coupé.

I udstyrsvarianten GT brugte Renault for første gang firehjulsstyring, hvilket muliggjorde en vendekreds på 10,3 meter. Baghjulene blev styret af en elektromotor og en ekstra sporstang.

Udstyrsvarianter 
 Emotion (tysk specialmodel med begrænset udstyr)
 Expression
 Dynamique
 Bose (specialmodel, ligesom Dynamique men med Bose-lydanlæg)
 Privilège (for Østrig)
 Exception
 Initiale
 GT
 Sportway (tysk specialmodel siden juli 2012)
 Monaco GP (kun bygget i 399 eksemplarer)
 Limited (specialserie introduceret i november 2014; afløste Expression og Dynamique)

Facelift 
I januar 2011 fik Laguna combi coupé og Grandtour et facelift, som medførte en let modificeret front og afmørkede baglygter.

Den modificerede Coupé kom i slutningen af februar 2012. Til nyhederne hørte sort tag og sorte sidespejle. Firehjulsstyringen var nu standardudstyr ligesom LED-dagkørelys.

Fra 2014 var den eneste version af Laguna, som officielt blev markedsført i Danmark, stationcarudgaven med 173 hk-dieselmotor og automatgear.

I juli 2015 blev produktionen af Laguna indstillet. Efterfølgeren Talisman kom på markedet tre måneder senere.

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Noter

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 2008 og 2012 (på tysk og fransk).

Eksterne henvisninger 

3
Store mellemklassebiler
Stationcars
Coupéer
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 2007
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne